Чистое

Озёра 
 Чистое — озеро в Лаишевском районе Татарстана.
 Чистое — озеро в Тамбовской области.
 Чистое — озеро в Тамбовской области.
 Чистое — озеро в Некрасовском районе Ярославской области.
 Чистое — озеро в Пореченской волости Великолукского района Псковской области.
 Чистое — озеро в Успенской волости Великолукского района Псковской области.
 Чистое — озеро в Магаданской области.
 Чистое — озеро в Чистоозёрном районе Новосибирской области.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Чистое — хутор в Глубокском районе Витебской области.

Казахстан 
 Чистое — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Чистое — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Чистое — село в Немецком национальном районе Алтайского края, ликвидировано в 1953 году.
 Чистое — село в Альменевском районе Курганской области.
 Чистое — деревня в Макушинском районе Курганской области.
 Чистое — посёлок в Шумихинском районе Курганской области.
 Чистое — село в Щучанском районе Курганской области.
 Чистое — посёлок в Орехово-Зуевском районе Московской области, сельское поселение Белавинское.
 Чистое — посёлок в Орехово-Зуевском районе Московской области, сельское поселение Дороховское.
 Чистое — посёлок в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Чистое — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Чистое — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Чистое — исчезнувшее село в Джанкойском районе.

Украина 
 Чистое — село в Роменском районе Сумской области.